Gromada Babice steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Babice (Powiat Biłgorajski)
 Gromada Babice (Powiat Chrzanowski)
 Gromada Babice (Powiat Głubczycki)
 Gromada Babice (Powiat Oświęcimski)
 Gromada Babice (Powiat Przemyski)